

Aziende 
 ASG Superconductors – azienda leader nella tecnologia superconduttori.
 Ansaldo San Giorgio – società che ha operato nel settore della cantieristica tra il 1918 e il 1927.
 Ansaldo San Giorgio S.p.A. – azienda italiana che operava nel settore dell'elettrotecnica e della meccanica tra il 1949 e il 1985.

Sigle 
 Air Soft Gun – replica di arma utilizzata nella pratica del Softair

Codici 
 ASG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ashburton (Nuova Zelanda)

Musica
 ASG – gruppo alternative metal
 ASG – album degli ASG del 2002